USS Canberra es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Canberra (CA-70), crucero pesado de la clase Baltimore de 1943.
 USS Canberra (LCS-30), buque de combate litoral de la clase Independence de 2021.
Canberra, USS